Alchemilla alpina
 Alchemilla flabellata
 Alchemilla glabra
 Alchemilla vulgaris
 Aphanes arvensis
 Aphanes floribunda
 Aphanes microcarpa

(Entre altres plantes dels gèneres Alchemilla i Aphanes)